Il toponimo Pandan può riferirsi a diverse località delle Filippine:

Pandan, municipalità della Provincia di Antique
Pandan, municipalità della Provincia di Catanduanes

Altro 

Pandan o Pandano Nome comune della pianta Pandanus